La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Le pilier Antoine Bianco sera sélectionné pour le Tournoi des cinq nations mais ne rentrera pas en jeu.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 29 points soit 7 victoires, 1 nul et 6 défaites.

À domicile 
 Auch-Béziers 3-8
 Auch-Limoges 30-10
 Auch-Lyon 5-3
 Auch-Marmande 22-14
 Auch-Perpignan 16-10
 Auch-SBUC 9-0
 Auch-Carmaux 9-0

À l’extérieur 
 Béziers-Auch 3-0 : Auch frôle l’exploit chez les champions de France.
 Limoges-Auch 6-3
 Lyon-Auch 3-8
 Marmande-Auch 3-3
 Perpignan-Auch 13-3
 SBUC-Auch 3-0
 Carmaux-Auch 13-0

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Challenge Du Manoir 
Auch termine dernier de sa poule avec 6 points soit 6 défaites en 6 matchs.

À domicile 
 Auch-Bayonne : défaite
 Auch-Lourdes : défaite
 Auch-Narbonne : défaite

À l’extérieur 
 Montferrand-Auch 14-0
 Grenoble-Auch : 27-3
 Agen-Auch : défaite

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Racing (14 points) contre Tarbes (17), Pau (14) contre Dax (16), Lourdes (16) contre Grenoble (14) et Mont-de-Marsan (15) contre Béziers (15).

Tableau final

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan
 Ailiers : Capdeville, Ducastaing
 Centres : Labarbe, Elorza
 Ouvreur : Jacques Barbé
 Demi de mêlée : Bégué
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
 Troisièmes lignes aile : Justumus, Aznar
 Deuxièmes lignes : Jean Le Droff, A. Pourqué, Treffel, André Daguin
 Talonneur : Tillolle
 Piliers : Aurensan, Antoine Bianco

Bibliographie

Notes et références 

1961-1962
Rugby à XV en 1961
Rugby à XV en 1962